PTSA − kwas p-toluenosulfonowy (ang. p-TolueneSufonic Acid)